Деларо́ш () — французская фамилия.

 Деларош, Даниэль (1743—1812) — швейцарский ботаник.
 Деларош, Мазо (1879—1961) — канадская писательница.
 Деларош, Поль (1797—1856) — французский живописец.
 Деларош, Франсуа (1781—1812/1813) — французский ботаник и ихтиолог, сын Даниэля Делароша.